Sandow può riferirsi a:
 Sandow – quartiere della città tedesca di Cottbus
 Damien Sandow (1982) – wrestler statunitense
 Eugen Sandow (1867-1925) – culturista tedesco
 Nick Sandow (1966) – attore, produttore televisivo, drammaturgo e regista cinematografico statunitense